«Провал операции «Большая медведица»» — художественный фильм о борьбе советских пограничников с отрядами УПА в конце 1940-х годов.

Сюжет 
В первые послевоенные годы на территории Западной Украины действовали банды Украинской Повстанческой Армии. В одном из прикарпатских сёл обосновался отряд УПА под командованием «Рена». С его помощью зарубежные националисты-эмигранты, обосновавшиеся в Мюнхене, пытаются заполучить списки гитлеровских агентов, оставленные при отступлении немцев. Советские чекисты с помощью сельской учительницы Марии Шевчук разоблачают и уничтожают банду Рена.

В ролях 
 Нина Антонова — учительница Мария Григорьевна Шевчук
 Зинаида Журавлева — Злата Завада
 Александр Денисенко — комсомолец Иван Нечай
 Анатолий Барчук — капитан Малеваный
 Николай Шутько — полковник Иван Коломиец
 Владимир Костюк — лейтенант Сенчуков
 Федор Панасенко — председатель сельсовета
 Константин Степанков — лесничий Кандыба
 Галина Мороз — Влада Кандыба
 Лесь Сердюк — Рен, командир отряда УПА
 Михаил Игнатов — помощник Рена
  — Юлиан Бес, резидент УПА Николай Сектименко — Остап Блакитный, подрывник УПА Гедиминас Гирдвайнис — Молчун Владимир Куркин — Петр Крук Паул Буткевич — майор Стронг Михаил Горносталь — Михась Волк, новый куренной УПА Александр Гринько — Левко Завада, редактор эмигрантской газеты в Мюнхене Алиция Омельчук — Тищенюк, связная УПА Осип Найдук — бандеровец из отряда Рена Борис Мирус — Степан Шулика''

Награды 
1985 - Третья премия КГБ СССР автору сценария Льву Корнешову, режиссёру Анатолию Буковскому и актрисе Нине Антоновой за лучшее произведение о чекистах и пограничниках.

Интересные факты 
Основные съемки проходили в Коломые, Ивано-Франковской области Украины.

Ссылки 
 

Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы СССР 1983 года
Военные фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы об УПА
Фильмы Анатолия Буковского